Сян'ян може означати:

Особи 

 Сян'ян (поет) — псевдо тайванського поета, що означає «Сонячне Світло» (справжнє ім'я Ян Ци Лін).

Сян'ян — місто на північному заході провінції Хубей (КНР), що має статус префектури у цій провінції (до 2010 року мало назву Сянфань);
 Сян'ян — муніципальний район міського округу Хеган, що у провінції Хейлунцзян (КНР);
 Сян'ян — муніципальний район міського округу Цзямуси, що у провінції Хейлунцзян (КНР);

Сян'ян (гора) — гора на острові Тайвань (Республіка Китай), що знаходиться у південній частині Центрального гірського хребта.

Інші значення 

 Сян'ян (станція) — залізниця і залізничний вузол, через який здійснюються вантажні і пасажирські перевезення трьома залізницями КНР.

Багатозначні терміни
Багатозначні топоніми